Чапман, а также Чепмен и Чапмен (; МФА ) — англосаксонская фамилия.

Известные носители 
 Чапмен, Алван Уэнтуорт (1809—1899) — американский врач и ботаник-любитель.
 Чапман, Анна Васильевна (род. 1982) — российская гражданка, выдворенная из США за незаконные финансовые операции и отмывание денег.
 Чапман, Бен (род. 1991) — футболист с Британских Виргинских Островов.
 Чепмен, Билли (1902—1967) — английский футболист.
 Чапман, Бренда (род. 1962) — американская актриса озвучивания, аниматор и сценарист.
 Чапмен, Валентина Ивановна (более известная как Караваева, 1921—1997/1998) — советская актриса театра и кино.
 Чапмен, Гарри (род. 1997) — английский футболист.
 Чепмен, Герберт (1878—1934) — английский футбольный тренер.
 Чепмен, Грэм (1941—1989) — английский комик, член труппы «Монти Пайтон».
 Чапмен, Джей (род. 1994) — канадский футболист.
 Чепмен, Джейк (род. 1966) — английский художник-концептуалист, брат Диноса Чепмена.
 Чепмен, Джеймс (1831—1872) — африканский учёный.
 Чапман, Джентина (род. 1984) — британская хип-хоп-исполнительница, известная как Jentina.
 Чапман, Джессика Эми (1991—2002) — одна из двух убитых педофилом девочек.
 Чепмен, Джон (1882—1948) — шестой главный тренер в истории футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
 Чепмен, Джонатан (1774—1845, также известен как Джонни Эпплсид) — американский первопоселенец.
 Чапмен, Джордж (ок. 1559—1634) — английский поэт, переводчик и драматург.
 Чепмен, Джордж (1865—1903) — лондонский отравитель женщин польского происхождения (Северин Клосовски).
 Чапман, Джорджина (род. 1976) — английская актриса, певица, модельер и фотомодель.
 Чепмен, Динос (род. 1962) — английский художник-концептуалист, брат Джейка Чепмена.
 Чапман, Джудит (род. 1951) — американская актриса мыльных опер.
 Чапман, Дин-Чарльз (род. 1997) — английский актёр.
 Чепмен, Дуэйн Ли (род. 1953) — профессиональный охотник за преступниками.
 Чепмен, Кайл (род. 1971) — новозеландский политик.
 Чепмен, Колин (1928—1982) — конструктор и менеджер «Формулы-1», лидер команды «Лотус».
 Чапман, Коннор (род. 1994) — австралийский футболист.
 Чапман, Леонард Филдинг (1913—2000) — американский генерал, комендант корпуса морской пехоты США.
 Чепмен, Майк (род. 1947) — родившийся в Австралии продюсер и автор песен.
 Чапман, Майкл (1935—2020) — американский кинооператор, кинорежиссёр и актёр.
 Чапман, Маргерит (1918—1999) — американская актриса.
 
 Чапмен, Матиас Фаррелл (1882—1934) — американский горный инженер, основатель шиншилловой промышленности.
 Чепмен, Матфеос (в монашестве Авксентий; род. 1953) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома); епископ Этнинский и Портлендский.
 Чапман, Мишель (более известна под псевдонимом Тори Блэк; род. 1988) — американская порноактриса, единственная, удостоившаяся премии AVN лучшей исполнительнице года более одного раза.
 Чапман, Ной Палмер — почтмейстер из США, изобретатель игры «пятнашки».
 Чапман, Нейтан — американский музыкант и продюсер, работающий в области кантри-музыки.
 Чепмен, Роджер (род. 1942) — британский певец, музыкант и композитор, участник группы Family.
 Чепмен, Сидни (1888—1970) — английский математик, геофизик и астроном.
 Чепмен, Сьюзан (род. 1962) — австралийская гребчиха.
 Чепмен, Трейси (род. 1964) — американская певица, исполняющая кантри и блюз, композитор и автор песен.
 Чепмен, Уильям (1850—1917) — канадский поэт, переводчик, журналист, номинант Нобелевской премии по литературе.
 Чапман, Фредрик Хенрик (1721—1808) — шведский кораблестроитель, теоретик кораблестроения.
 Чепмен, Фрэнк (1864—1945) — американский орнитолог, создатель первых руководств по полевым исследованиям.
 Чепмен, Эдвард (1901—1977) — британский актёр театра и кино.
 Чапмен, Эдди (1914—1997) — британский разведчик, двойной шпион во время Второй мировой войны.
 Чепмен, Эдит (1863—1948) — американская актриса театра и кино.
 Чепмен, Энни (1841—1888) — лондонская проститутка, одна из жертв убийств в Уайтчепеле.
 Чепмен, Эмметт (1936—2021) — джазовый музыкант, изобретатель чепмен-стика.
 Чепмен, Эрнест (1926—2013) — австралийский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр в Хельсинки.

Составные фамилии 
 Бауэр-Чепман, Джеффри (род. 1984) — канадский актёр и модель.

Топонимы 
 Чапмен (район Канберры)

Примечания